de Russische vorm van de naam Theodorus
 Fjodor I van Rusland, tsaar van Rusland (1584-1598)
 Fjodor II van Rusland, tsaar van Rusland (1605)
 Fjodor III van Rusland, tsaar van Rusland (1676-1682)